Il singolare del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Johan Kriek che ha battuto in finale John McEnroe 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 John McEnroe (finale)
 Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Gene Mayer (semifinali)
 Vitas Gerulaitis (quarti di finale)
 Sandy Mayer (secondo turno)
 Yannick Noah (secondo turno)
 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Johan Kriek (Campione)

 Brian Gottfried (primo turno)
 Hank Pfister (terzo turno)
 Terry Moor (secondo turno)
 Mel Purcell (secondo turno)
 Steve Denton (secondo turno)
 Roscoe Tanner (terzo turno)
 Shlomo Glickstein (primo turno)
 Andrés Gómez (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1982